Das Benson & Hedges Masters 1976 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1975/76, das im Januar 1976 im New London Theatre in London ausgetragen wurde. Es war die zweite Austragung des Masters.

Vorjahres-Finalist Ray Reardon schlug im Finale Graham Miles mit 7:3 und gewann damit das Turnier.
Titelverteidiger John Spencer verlor im Halbfinale gegen Graham Miles.

Finalrunde 
Quellen: SnookerDatabase, SnookerScene

Einzelnachweise 

1976
Snookerveranstaltung 1976
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Camden